

Musica
Tilt – gruppo musicale statunitense attivo tra il 1992 e il 2001

Tilt (Immagini per un orecchio) – album del gruppo Arti e Mestieri del 1974
Tilt – album di Cozy Powell del 1981
Tilt – album di Scott Walker del 1995
Tilt – extended play dei Mastic Scum del 1995
Tilt – album di Greg Howe e Richie Kotzen del 1995 
Tilt – singolo di Mecna e CoCo del 2022

Videogiochi
Tilt – videogioco del 1990 per C64 e Spectrum della Codemasters
Tilt – videogioco del 1991 per Amiga, C64, DOS e Spectrum della Genias

Altro
Tilt – caratteristica dei flipper, dalla quale di solito deriva il nome degli altri significati
Tilt – rivista a fumetti italiana
Tilt – rivista di videogiochi francese
Tilt – film di Rudy Durand del 1979 con Brooke Shields
Tilt – programma televisivo condotto da Stefania Rotolo nel 1979
Tilt – serie televisiva statunitense del 2005